Hyllinge (Denemarken)
 Hyllinge (parochie)
 Hyllinge (Zweden)